Altopiano di Giza – definita anche piana di Giza
 Giza – città dell'Egitto capoluogo del governatorato omonimo
 Giza 45 – cotone egiziano di alta qualità
 Giza 87 – prezioso cotone egiziano
 Grande Sfinge di Giza – scultura di pietra calcarea raffigurante una sfinge sdraiata nella necropoli di Giza 
 Governatorato di Giza – governatorato dell'Egitto
 Necropoli di Giza – complesso monumentale della civiltà egizia dove si trovano le piramidi di Giza